El título Sister («hermana», en inglés) puede referirse a:

 Sister, álbum de Sonic Youth.
 Sister, álbum de Dover.
 Sisters, película de 1973 dirigida por Brian De Palma.
 Sister, Sister, serie de televisión estadounidense.
 Sister, película de 1922.
 Sister, película franco-suiza de 2012, dirigida por Ursula Meier.